General Lagos puede referirse a:

 General Lagos, localidad de la Argentina.
 General Lagos, comuna de Chile.